domknięcie – w filozofii zasada epistemologiczna;
 domknięcie – w psychologii doświadczanie reakcji emocjonalnej na trudne wydarzenie życiowe.

 W matematyce
 domknięcie – najmniejszy obiekt zawierający siebie samego jako podzbiór, który ma daną własność;
 domknięcie – w topologii zbiór wszystkich punktów intuicyjnie „bliskich” danemu zbiorowi;
 domknięcie algebraiczne – algebraicznie domknięte rozszerzenie algebraiczne danego ciała;
 domknięcie dedukcyjne – w logice;
 domknięcie Kleene'ego – najmniejszy nadzbiór danego zbioru zawierający ciąg pusty zamknięty ze względu na konkatenację (zbiór wszystkich ciągów złożonych z elementów danego zbioru symboli);
 domknięcie przechodnie – najmniejszy zbiór przechodni zawierający zbiór dany;
 domknięcie przechodnie – najmniejsza relacja przechodnia zawierająca daną.

 W informatyce
 domknięcie – konstrukcja programistyczna, abstrakcja wiążąca funkcję z jej zasięgiem.